En Pologne, Lipówka peut désigner :

 Lipówka, un village de la voïvodie de Grande-Pologne ;
 Lipówka, un village de la voïvodie de Łódź ;
 Lipówka, un village de la voïvodie de Lublin ;
 Lipówka, un village de la voïvodie de Podlachie ;
 Lipówka, un village de la voïvodie de Sainte-Croix ;
 Lipówka, un village de la voïvodie de Varmie-Mazurie.